Mužská dvouhra BMW Open 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do singlové soutěže mnichovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl třetí tenista světa Alexander Zverev z Německa, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Cristian Garín.

Vítězem se stal 22letý nenasazený Chilan Cristian Garín, jenž ve finále zdolal italského 37. tenistu světa Mattea Berrettiniho po třísetovém průběhu 6–1, 3–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak, po tři týdny starém triumfu v Houstonu, připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 33. příčku žebříčku ATP. Po turnaji měl v odehrané části roku 2019 výrazně aktivní bilanci vyhraných zápasů 19–6. V důsledku sobotního deště nastoupil Berrettini v neděli do semifinále i finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019